Akyurt, zu deutsch weiße bzw. helle Heimat ist der Name mehrerer türkischer Ortschaften:
 ein İlçe der Provinz Ankara: siehe Akyurt (Ankara)
 ein Dorf im Landkreis Mahmudiye der Provinz Eskişehir: siehe Akyurt (Mahmudiye)
 ein Dorf im Landkreis Tire der Provinz Izmir: siehe Akyurt (Tire)
 ein Dorf in der Provinz Tokat: siehe Akyurt (Tokat)